Рахматов — фамилия. Известные носители:
 Рахматов, Адхам (1909—1983) — узбекский советский писатель, лауреат Медали имени Александра Фадеева.
 Рахматов, Исмоил (род. 1948) — историк, кандидат исторических наук (1987), доцент, заведующий кафедрой Российско-Таджикского (славянского) университета.
 Рахматов, Мирзо Рахматович (1914—1998) — советский таджикский партийный и государственный деятель, дипломат.
 Рахматов, Рахимбай (1906—1990) — Герой Советского Союза.
 Рахматов, Фируз (род. 1994) — таджикский футболист.
 Рахматов, Шариф (1910—1970) — советский государственный деятель, участник Великой Отечественной войны, председатель ОИК ГБАО (1947—1949, 1953—1957).